«Дискавери» (, «открытие») —  журнал  о путешествиях и экспедициях в разные уголки планеты, об исследованиях и открытиях, современных достижениях науки и развитии вселенной, о традициях и культурном наследии народов мира.

Издаётся с января 2009 года. В настоящее время журнал выходит ежемесячно общим тиражом 160 тыс. экземпляров. Распространяется в Москве и других городах России.

Тематика статей — путешествия, планета Земля, народы мира, наука,  психология, Россия, искусство, история, здоровье, спорт, автомобили, фауна.

История 

В первый год своего существования журнал содержал статьи на псевдонаучные темы и рекламу изобретений, основанных на псевдонаучных концепциях, за что получил резкие отзывы в некоторых интернет-сообществах. Однако постепенно состав редакции менялся, к концу 2010 года сложилась постоянная команда редакторов и дизайнеров, которые вывели издание на более серьезный уровень.

Сейчас журнал Discovery сотрудничает с известными журналистами и путешественниками, обращается за консультациями к ученым и специалистам в разных областях науки.

Разделы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Журналы России по алфавиту
Журналы на русском языке
Научно-популярные журналы
Печатные издания, возникшие в 2009 году